Лозуватське — село в Україні, у Криничанському районі Дніпропетровської області
 Лозуватське — селище в Україні, у Покровському районі Донецької області